A Rádio Cultura de Guarabira foi idealizada pelo jornalista Expedito Santos e inaugurada em 1 de novembro de 1979, quando a cidade de Guarabira veio a ser contemplada com a sua primeira concessão do Ministério das Comunicações para instalação de uma Estação de Rádio, que operava em AM 790 KHz. No processo de migração para FM, a emissora passou a ocupar a frequência 94,5 MHz em  setembro de 2018.

Precisamente em 1978 iniciou-se a preparação do terreno e da parte física da Rádio Cultura, tendo como Engenheiro responsável, o recém formado Zenóbio Toscano.

Ligações externas 
 

Estações de rádio da Paraíba
Estações de rádio fundadas em 1979